Tuart Forest National Park är en nationalpark i Australien.   Den ligger i delstaten Western Australia, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Canberra. Tuart Forest National Park ligger  meter över havet.

Trakten runt Tuart Forest National Park består till största delen av jordbruksmark. Runt Tuart Forest National Park är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Nationalparker i Western Australia